Gerung steht für:
 Gerung (Lombok), einen indonesischen Ort auf Lombok

Gerung ist der Name  folgender Personen:

 Gerung (Bischof) († 1170), Abt des Klosters Bosau und Bischof von Meißen
 Hans-Jürgen Gerung (* 1960), deutscher Komponist
 Matthias Gerung (1500–1570), deutscher Maler und Holzschneider

Siehe auch:
 Gehrung
 Gärung
 Gerungs